Le terme macule désigne une tache de nature biologique :
 en médecine, une macule est une lésion cutanée se caractérisant par une tache à la superficie de la peau
 en botanique la macule d'une orchidée désigne une tache à la surface de son labelle, généralement glabre, caractéristique notamment dans le cas des ophrys de son espèce ou sous-espèce
 En imprimerie, une macule est une salissure sans relief. Et par métonymie la feuille de brouillon intercalée pour éviter ce maculage.